Shroud Cay kan syfta på följande platser

Bahamas 

 Waderick Wells Cay, ö, Exuma District, 
 Shroud Cay (ö i Bahamas), Black Point District, 

Robotskapade Bahamasförgreningar